Velatesi – abitanti di Usmate Velate
Velatesi – abitanti di Velate (Usmate Velate)
Velatesi – abitanti di Velate (Varese)